compositie (beeldende kunst), het vormgeven van een foto, schilderij, et cetera
compositie (literatuur), het indelen van een boek, essay, et cetera
compositie (metallurgie), de samenstelling van een legering
compositie (muziek), een muziekstuk gemaakt door een componist
Compositie (schaken), een door een componist bedachte schaakstelling
een werk van de Nederlandse kunstenaar Theo van Doesburg
Compositie (AB4570), tekening
Compositie (IX), schilderij
Compositie (XXVI), schilderij
Compositie (De Vries), een plastiek van Leo de Vries in Amsterdam-Oost
Compositie (Peeters), een abstract schilderij van Jozef Peeters uit 1921
Functiecompositie, (wiskunde) de samenstelling van twee functies